Эхеа́ндия () — род многолетних травянистых растений с утолщёнными от основания корнями подсемейства , семейства .

Описание 
Листья прикорневые и стеблевые, линейные.

Соцветия кистевидные или метельчатые. Цветки обоеполые и ложнообоеполые (тычиночные). Листочки околоцветника жёлтого, оранжевого или белого цвета, тычинок 6. Пыльники жёлтые, свободные или сросшиеся в длинную коническую трубку, окружающую столбик.

Плод — продолговатая коробочка. Семена чёрные.

Распространение 
От Мексики и южных штатов США (Аризона, Нью-Мексико, Техас) на севере, через Центральную Америку до северо-запада Аргентины на юге.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 80 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Агавовые
Флора Северной Америки
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки